Віковий дуб (смт Краковець) — об'єкт природно-заповідного фонду Львівської області, ботанічна пам'ятка природи місцевого значення.

Пам'ятка природи створена рішенням обласної ради від 9 жовтня 1984 року № 495 з метою збереження дерева дубу черещатого. Перебуває у віданні Краковецької селищної ради.

Місце розташування: Львівська область, Яворівський район, смт Краковець.

15 жовтня 2002 року прийняте рішення Львівської обласної ради № 56 «Про впорядкування природно-заповідного фонду Львівської області». За цим рішенням, на основі подання Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області від 3.07.2002 року № 04-04-4080 зі складу природно-заповідного фонду Львівської області вилучено 13 ботанічних пам'яток природи, серед яких і ця пам'ятка. Причина скасування: дерево знищене блискавкою.

Втрачені природоохоронні території (2000—2015)
Втрачені природоохоронні території Львівської області